Лаверна () — римська богиня прибутку, покровителька злодіїв
 Лаверна () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта